STS est un sigle qui peut signifier :

En français 
 Sillon temporal supérieur, région cérébrale impliquée dans la perception ;
 Science, Technologie et Société, domaine de recherche en sociologie ;
Section de technicien supérieur, enseignement technique français post-baccalauréat de 2 ans donnant accès au BTS, brevet de technicien supérieur ;
 La Société de transport de Sherbrooke, entreprise québécoise de transport en commun ;
 La Société de transport du Saguenay, entreprise québécoise de transport en commun ;
 La Société de transport du Sahel, entreprise tunisienne de transport en commun ;
 Support Transgenre Strasbourg, collectif d'auto-support trans français ;
Sous titre, abréviation multimédia warez pour les vidéos possédant des sous-titres intégrés. Cas souvent rencontré sur des films réencodés (DivX, XviD) ayant des scènes avec dialogues originaux dont les sous-titres sont indépendants du flux vidéo source. Equivalent français au terme warez anglais « Subforced » ;
 Spécification technique/ technische specificaties (STS): en Belgique, documents techniques d'information concernant le mise en œuvre en construction. Ces documents n'ont pas valeur de normes mais constituent une référence de "travail dans les règles de l'art" ainsi qu'une base de données concernant les produits et leurs domaines d'applications ;

Électricité 
 Système de transfert statique de source, nom donné aux équipements électriques de bascule automatique d'une alimentation électrique, en cas de panne ou de défaut, vers une autre arrivée.
 Système de transfert de source, en électricité. Lorsqu'il existe deux sources électriques (prioritaire et secondaire) il est possible de brancher un STS. Celui-ci pourra gérer la redondance de l’alimentation électrique. En cas de défaillance de la source prioritaire, le transfert sur la source secondaire est automatique et instantané ;

En anglais 

 Science and Technology studies (Études des sciences et technologies) ;
 Space Transportation System, le nom officiel de la navette spatiale américaine ;
 Siemens Transportation Systems, filiale du groupe allemand Siemens ;
 Sequence-tagged site, une séquence unique de l'ADN dont la localisation et la position sont connues ;
 Student Travel Schools, un organisme de séjours linguistiques ;
 Sail training ship, un navire-école ;
 SpringSource Tool Suite, Framework logiciel ;
 Security token service ;
 Static transfer switch : voir plus haut : Électricité ;
 Station-to-station, est un protocole d'authentification et de chiffrement de données ;
Strict Transport Security (ou HSTS), permet de forcer l'ordinateur d'un visiteur d'un site web à utiliser le protocole HTTPS plutôt que HTTP.

En allemand 

 STS (Steinbäcker-Timischl-Schiffkowitz), groupe de Pop-Rock autrichien.

En latin 

 STS, Studium Theologicum Salesianum, université salésienne à Jérusalem

En roumain 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, un des services secrets roumains chargé de fournir les télécommunications pour les autorités publiques.

En russe 

 STS, chaîne de télévision privée

En finnois 
 Suomen Työväen Säästöpankki ou banque STS
 Suomen Taiteilijaseura ou Association des artistes finlandais

Autre emploi 
STS est un code pour :
l'aéroport de Santa Rosa (États-Unis) dans la codification IATA
la Cadillac STS, une voiture